Die DDR-Eishockeymeisterschaft 1967/68 wurde in der Oberliga mit einer einfachen Runde ausgetragen. Mit der verkürzten Saison sollte der Nationalmannschaft eine optimale Olympia-Vorbereitung auf die anstehenden Spiele in Grenoble ermöglicht werden. Der SC Dynamo Berlin gewann mit drei Punkten Vorsprung relativ deutlich vor seinem Dauerrivalen aus Weißwasser und machte so den Hattrick perfekt.

Meistermannschaft

Oberliga

Relegation (Oberliga – Gruppenliga) 

Die ASG Vorwärts Crimmitschau verzichtete auf die Relegation.

Gruppenliga

Gruppenliga-Meisterschaft 
Es ist nicht bekannt, ob weitere Staffelsieger an der Endrunde zur Gruppenliga-Meisterschaft teilgenommen hatten.

Die ASG Vorwärts Crimmitschau vertrat damit die Gruppenliga in der Relegation gegen den Letztplatzierten der Oberliga.

Ergebnisse nicht bekannt

Vorrunde – Staffel 1

Vorrunde – Staffel 2

Vorrunde – Staffel 3

Vorrunde – Staffel 4 
Gruppe A
Die als weiterer Teilnehmer vorgesehene BSG Aktivist Knappenrode-Lohsa hatte vor Saisonbeginn zurückgezogen.

Gruppe B
Die als weiterer Teilnehmer vorgesehene BSG Einheit Niesky hatte vor Saisonbeginn zurückgezogen.

Im Finale um den Staffelsieg gewann SG Boxberg gegen den Sieger der Gruppe B.

Vorrunde – Staffel 5 
Die als weiterer Teilnehmer vorgesehene BSG Einheit Oberhof hatte vor Saisonbeginn zurückgezogen.

Relegation (Gruppenliga – Bezirksliga) 
Es ist nicht bekannt, ob Relegationsspiele der Staffel-Letzten gegen die jeweiligen Bezirksmeister stattgefunden hatten. Für kommende Saison meldeten folgende Bezirksligisten für die Gruppenliga:

 BSG Einheit Oberhof (Bez. Suhl)
 BSG Aufbau Waldheim (Bez. Leipzig)
 BSG Fortschritt Lichtenstein (Bez. Karl-Marx-Stadt)
 BSG Einheit Niesky (Bez. Dresden)
 ZSG Seifhennersdorf (Bez. Dresden)

Namensänderungen 
1Die ESG Zittau startete in der Vorsaison unter dem Namen SG Dynamo Zittau II.

Literatur 
 Stephan Müller: Deutsche Eishockey-Meisterschaften. Books on Demand, Norderstedt 2000, ISBN 3-8311-0997-4.

1967
Eishockeysaison 1967/68